Памятник Грибоедову (Москва)
 Памятник Грибоедову (Санкт-Петербург)